17-й Требич-турнир проходил со 2 по 16 декабря 1934 года в Вене.

К участию были допущены 16 шахматистов. Все участники турнира представляли Австрию. Организаторам удалось привлечь к участию почти всех сильнейших австрийских шахматистов.

Победу в соревновании одержал Альберт Беккер, на полтора очка опередивший ближайших преследователей. Эта победа стала для Беккера третьей на Требич-турнирах (ранее он выигрывал турниры в 1931 и 1932 годах).

Турнирная таблица

См. также 

 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1934 год в шахматах